Павел Ярожинский (; 2 октября 1994, Люблин) — польский футболист, левый защитник клуба «Дженоа», выступающий на правах аренды за «Салернитану». Его отец, Пётр, также был футболистом.

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру начал в «Гурнике» из Ленчна. В 2011 году перешёл в «Краковию». Через 2 года Павел дебютировал за основной состав.

18 июля 2017 года он подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом «Кьево».

22 июня 2019 года Ярожинский подписал контракт с «Дженоа».

7 августа 2019 года был отдан в аренду клуб Серии B «Салернитана» до 30 июня 2020 года.

21 сентября 2020 года был отдан в аренду в другой клуб Серии B — «Пескару».

1 февраля 2021 года он вернулся в «Салернитану» по другой аренде. 17 июля 2021 года арендное соглашение было продлено с условным обязательством выкупа.

Международная карьера 
Провёл 3 матча за юношескую сборную Польши (до 20).

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Пескара»